Алекса́ндр Нефёдов:
 Нефёдов, Александр Иванович (род. 1931) — советский футболист.
 Нефёдов, Александр Николаевич (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Нефёдов, Александр Петрович (род. 1955) — глава города Новокуйбышевска, председатель Правительства Самарской области.
 Нефёдов, Александр Сергеевич (род. 1955) — солист ВИА «Самоцветы».
 Нефёдов, Александр Степанович (род. 1959) — председатель Запорожского областного Совета.